«Моё прекрасное лето с Софи» — французский драма фильм 2019 года, снятый Ребеккой Злотовски. Премьера в мире состоялась 20 мая 2019 г., в России — 16 января 2020 г.

Фильм был показан в программе «Двухнедельник режиссёров» на Каннском кинофестивале 2019, где был отмечен как лучший фильм на французском языке.

Сюжет 
16-летняя Наима проводит лето со своей старшей двоюродной 22-летней сестрой Софией. Последняя привыкла к роскошной и красивой жизни, которую ей обеспечивают богатые любовники. Несмотря на предостережения подруги Додо, девушка-подросток попадает под влияние кузины и учится пользоваться своим обаянием. Вместе они проводят незабываемое время с множеством встреч и приключений.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы 2019 года
Фильмы на французском языке
Фильмы по алфавиту
Фильмы Франции 2019 года
Фильмы Ребекки Злотовски